Vogeley bezeichnet:

 Vogeley (Unternehmen), Lebensmittelhersteller für Großküchen und Industrie

Vogeley ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Vogeley (1825–1899), deutscher Ökonom und Politiker 
 Christine Vogeley (* 1953), deutsche Schriftstellerin
 Gerhard Vogeley (* 1925), deutscher Ruderer
 Heinrich Vogeley (1907–1994), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer
 Johann Christoph Vogeley (1759–1830), deutscher Tuchmacher, Raschmacher, Bürgermeister und Abgeordneter
 Kai Vogeley (* 1963), deutscher Neurologe und Psychiater
Siehe auch:
 Vogelei